Maddalena de' Medici fu il nome di due personaggi della famiglia Medici.

Maddalena di Lorenzo de' Medici
Maddalena di Pierfrancesco de' Medici